Ерофей Павлович

 Ерофей Павлович Хабаров — русский землепроходец и предприниматель.
 Ерофей Павлович — посёлок городского типа в Сковородинском районе Амурской области.
 Ерофей Павлович — станция на Забайкальской железной дороге.

См. также 
 Ерофей — мужское русское личное имя.